Валентин Зве́рев:
 Зверев, Валентин Ильич (1942—2011) — российский флейтист и дирижёр, профессор.
 Зверев, Валентин Павлович (1924—1986) — Герой Советского Союза, полковник.
 Зверев, Валентин Иванович (род. 1947) — генеральный директор ОАО "Мебельная компания «Шатура»".